Een verkeersweg:
 N944 (België)
 N944 (Nederland), zie Provinciale weg 944

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing